Temptation (tentazione in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Temptation – film del 1915 diretto da Cecil B. DeMille
 Temptation – film del 1923 diretto da Edward LeSaint
 Temptation, film del 1930 diretto da E. Mason Hopper 
 Tentazione (Temptation) – film del 1946 diretto da Irving Pichel
 Temptation – film di Lamberto Benvenuti del 1968
 Temptation - Ultimo inganno (Temptation) – film del 1994 diretto da Strathford Hamilton
 Temptation – film del 2004 diretto da Mark Tarlov
 Temptation – cortometraggio del 1994 diretto da Darryl McCane

Animazione 
 Temptation (anime) – serie OAV di genere hentai in 2 episodi del 2003

Musica 
 Temptation – singolo dei New Order del 1982
 Temptation – singolo degli Heaven 17 del 1983
 Temptation – traccia dell'album Around the World in a Day di Prince and The Revolution del 1985
 Temptation – traccia dell'album Franks Wild Years di Tom Waits del 1987
 Temptation – album delle Monrose del 2006
 Temptation – singolo degli Emigrate del 2008, dall'album Emigrate